Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2018 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizierten sich zwölf Spielerinnen, die in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. März 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)
WTA Tour 2018